Дра́ги () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Драги, Антонио (около 1634—1700) — итальянский композитор эпохи барокко, придворный капельмейстер.
 
 Драги, Марио (род. 1947) — итальянский экономист, государственный деятель. Председатель Европейского центрального банка (2011—2019). Председатель Совета министров Италии (2021—2022)